Putineiu kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Putineiu (Giurgiu)
 Putineiu (Teleorman)